Rådmansgatan – stazione della metropolitana di Stoccolma
Rådmansgatan – via del centro di Stoccolma